Jméno a příjmení Rudolf Seifert má více nositelů:

 Rudolf Seifert (kanoista) (* 1934) – německý kanoista
 Rudolf Seifert (politik) (* 1960) – český politik, malíř a fotograf